Rhode (mythologie), volgens de Griekse mythologie de oudste van kinderen van Oceanus en Tethys
Rhode (Olpe), een plaats in de Duitse gemeente Olpe, deelstaat Noordrijn-Westfalen
Rhode (geslacht), een geslacht van spinnen